Bernhard Kock ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Kock (Philologe) (Johann Bernhard Kock; 1885–1973), deutscher Klassischer Philologe und Pädagoge
 Bernhard Kock (Maler) (auch Bernd Kock; * 1961), deutscher Maler